Csehország
Svatoslav, település a Brno-vidéki járásban
Svatoslav, település a Třebíči járásban